Укрытие — может означать:
 Укрытие — то, что укрывает, где укрываются; место или сооружение, которое укрывает или защищает.
 Укрытие (ЧАЭС) — защитное сооружение над разрушенным энергоблоком ЧАЭС.
 Укрытие-2 — новое защитное сооружение.
 Укрытие (теория графов) — это определённый тип функции на множествах вершин неориентированного графа.

Примечания